Эрик Эдман (, 11 ноября 1978, Хускварна) — шведский футболист, левый защитник. Последним его клубом был шведский «Хельсингборг».

Клубная карьера 
Эдман начал тренироваться в детской команде «Хабо ИФ», которую тренировал его отец.

Свою профессиональную карьеру начал в «Хельсингборге» и играл за него в течение пяти лет. За первый состав клуба он впервые сыграл в 1997 году.

В 1999 году он в первый раз уехал за границу, но не смог закрепиться в составах итальянского «Торино» и немецкого «Карлсруэ». На один год он вернулся в Швецию, в «АИК». В 2001 году Эдмана приобрёл голландский «Херенвен».

После Евро 2004 он перешёл в «Тоттенхэм Хотспур», где был игроком основного состава и запомнился своим голом с 35 метров в ворота «Ливерпуля», однако через год, после летних трансферов потерял место в составе и был продан во французский «Ренн». В «Ренне» Эдман отыграл 2 с половиной сезона и был твёрдым игроком основы.

В январе 2008 года за 500 тысяч фунтов Эдман перешёл в «Уиган» и подписал контракт с ним до лета 2010 года. 22 марта в матче против «Блэкберн Роверс» он получил травму колена, из-за которой пропустил остаток сезона и Чемпионат Европы 2008. Впервые вышел на поле после травмы 2 января 2009 в матче 1/32 кубка Англии.

Сборная Швеции 
Эдман играл за сборную с 2001 года, дебютировал в матче против Фарерских островов. Он был в заявке на ЧМ 2002, но на поле не выходил. Позже он завоевал место в основном составе команды, и на Евро-2004 и ЧМ-2006 сыграл во всех матчах своей сборной.

Свой единственный гол за сборную Эдман забил 26 марта 2005 года в матче против Болгарии ударом со штрафного.

Достижения

Командные 
 «Хельсингборг»
 Чемпион Швеции: 1999, 2011
 Обладатель Кубка Швеции: 1998, 2010, 2011
 Обладатель Суперкубка Швеции: 2011, 2012

Индивидуальные 
 Лучший защитник Швеции 2004

Личная жизнь 
Женат на Ханне Кьельссон, один ребёнок — сын Элиас (2005)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Уигана»
 
 
 

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу
Игроки ФК «Хельсингборг»
Игроки ФК «Карлсруэ»
Игроки ФК АИК
Игроки ФК «Херенвен»
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Игроки ФК «Ренн»
Игроки ФК «Уиган Атлетик»